Сансеверино () — один из знатнейших родов Неаполитанского королевства, известный с XI века. Среди представителей:

 Сансеверино, Джованни Бернардино (ок. 1506—1570), 2-й герцог ди Сомма (титулярный) — французский военачальник, участник Итальянских войн.
 Сансеверино, Теодино (?—1099) — католический церковный деятель XI века.
 Сансеверино, Росимано (?—после 1128) — католический церковный деятель XII века.
 Сансеверино, Станислао (1764—1826) — итальянский куриальный кардинал.
 Сансеверино, Ферранте (1507—1568) — последний правитель Салерно.

См. также 
 Сан-Северино